HMS Renown, korábbi nevén Renommée, 20 ágyús gyújtóhajó, amit 1651-ben zsákmányolták és 1654-ben eladtak
 HMS Renown, korábbi néven Renommée, 30 ágyús ötödik kategóriás angol hajó. 1747-ben zsákmányolták, 1771-ig volt szolgálatban
 HMS Renown, 1774-ben vízre bocsátott 50 ágyús negyedik kategóriás brit hajó
 HMS Renown, 1798-ban vízre bocsátott 74 ágyús hajó, amit Royal Oak néven kezdtek építeni, de 1796-ban átneveztek
 HMS Renown, 91 ágyús második kategóriás hajó, 1857-ben bocsátották vízre, 1870-ben eladták Poroszországnak
 HMS Renown, Victoria-osztályú csatahajónak épült, vízre bocsátása előtt az HMS Victoria névre keresztelték át
 HMS Renown, Royal Sovereign-osztályú csatahajó, 1890-től az Empress of India nevet viselte, 1891-ben bocsátották vízre
 HMS Renown egyedi építésű csatahajó, 1895-ben bocsátották vízre, 1914-ben eladták ócskavasnak
 HMS Renown a Revenge csatahajóosztály tagjaként épült, 1915-ös vízre bocsátása előtt két évvel az HMS Revenge nevet kapta
 HMS Renown, 1916-ban vízre bocsátott Renown-osztályú csatacirkáló
 HMS Renown, 1967-ben vízre bocsátott Resolution-osztályú tengeralattjáró